Ли Цзыцзю́нь (, род. , Чанчунь, КНР) — китайская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Бронзовый призёр чемпионата четырёх континентов (2014), четырёхкратная чемпионка Китая (2011—2013, 2015) и участница Олимпийских игр в Сочи. Серебряный призёр Зимних Азиатских игр (2017)

По состоянию на январь 2014 года занимала 12-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 

Ли Цзыцзюнь родилась в Чанчуне в 1996 году. С юных лет начала заниматься фигурным катанием. В это время в стране фигурное катание было очень популярно и росло количество детских школ. С детских лет она была подающей надежды и пыталась оправдать доверие. В 2008 году по просьбе китайской федерации фигурного катания тренер Ли Минчжу взяла трёх воспитанниц из Китая, которых она стала готовить к Олимпийским играм в Сочи. Среди них была и одиннадцатилетняя Ли Цзыцзюнь.

В 2010 году Ли Цзыцзюнь дебютировала на чемпионате КНР и сразу выиграла серебряную медаль. На следующий год она уже стала первой. В том же сезоне она дебютировала и на международной арене среди юниоров. Выступала в юниорском финале Гран-при, где финишировала с бронзовой медалью. Участвовала в юниорском чемпионате мира, вошла там лишь в десятку лучших. На следующем юниорском чемпионате мира она была уже в числе пяти лучших. Однако на I зимних юношеских Олимпийских играх в Австрии она завоевала бронзовую медаль.

В предолимпийский сезон Ли Цзыцзюнь начала выступать в международных взрослых соревнованиях. На чемпионате мира в Лондоне (Канада) заняла 7-е место, что обеспечило Китаю две олимпийские лицензии в женском одиночном катании.

В олимпийский сезон старты не задались. К достижениям можно отнести только бронзовую медаль на чемпионате четырёх континентов в Тайбэе. В Сочи на олимпийском турнире финишировала во второй десятке. В послеолимпийский сезон она выступила на домашнем и японском этапах серии Гран-при, где заняла шестое и седьмое место соответственно и не смогла пробиться в финал серии. На континентальном чемпионате в Сеуле стала лишь пятой. На домашнем чемпионате после короткой программы Ли оказалась в главной разминке (6 фигуристок). К финишу она пришла девятой, что позволило КНР заявить на следующий чемпионат мира двух фигуристок. В середине апреля на заключительном старте сезоне на командном чемпионате мира в Японии китайская фигуристка выступила значительно лучше в обоих видах программ.

Новый сезон она начала на домашнем этапе Гран-при Ауди Кубок Китая. Фигуристка выступила не совсем уверенно и заняла место в конце десятки. Также в середине таблицы она оказалась и на заключительном этапе Гран-при в Нагано. В середине февраля на континентальном чемпионате на Тайване её выступление было значительно хуже чем два года назад здесь и на этом же турнире. В начале апреля в Бостоне на мировом чемпионате, китайская фигуристка сумела пробиться в дюжину лучших одиночниц мира. Улучшила при этом свои прежние спортивные достижения в сумме и короткой программе. В межсезонье китайская федерация добавила к тренерскому штабу ещё и Цин Пан.

Новый предолимпийский сезон китайская фигуристка начала в начале ноября на этапе Гран-при в Москве, где на Кубке Ростелекома заняла место рядом с пьедесталом. В середине ноября китаянка выступила на втором этапе Гран-при в Пекине, где она на Кубке Китая заняла место в середине турнирной таблицы. В феврале 2017 года фигуристка выступила в Канныне на континентальном чемпионате, где заняла седьмое место. Через неделю китайская спортсменка приняла участие в Саппоро в VIII зимних Азиатских играх, где в упорной борьбе заняла второе место. В конце марта на чемпионате мира в Хельсинки она прошла в финальную часть и заняла место в третьей десятке. Через три недели после этого фигуристка была отправлена на командный чемпионат мира, где также выступила не совсем удачно.

В начале 2018 года приняла решение завершить карьеру. После ухода из спорта окончила магистратуру Цзилиньского университета и вошла в организационный комитет Олимпийских игр в Пекине.

Спортивные достижения 

 * — место в личном зачете/командное место (с 2015 года личный зачёт не проводится).

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Китая
Родившиеся в Чанчуне
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года